Аскино — название населённых пунктов в России:

 Аскино — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Аскино — село в Аскинском районе Башкортостана.